Теттау

Топоним
 Теттау (Бранденбург) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Теттау (Верхняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Фамилия
 Теттау, Абель Фридрих фон (1688—1761) — генерал-лейтенант, Архангельский комендант.
 Теттау, Вильгельм фон (1872—1929) — немецкий архитектор.
 Теттау, Вильгельм фон (1804—1894) — немецкий историк.
 Теттау, Отто фон (1888—1956) — военачальник Третьего Рейха, генерал пехоты.